László Kovács – politico ungherese, membro della Commissione europea dal 2004 al 2010
 László Kovács – direttore della fotografia di Hollywood
 László Kovács – calciatore ungherese
 László Kovács (1938-2000) – scacchista ungherese